O Windows CE 3.0 é um sistema operacional (SO) projetado para sistemas embarcados, incluindo PDAs e telefones celulares, trabalhando dentro das limitações dos processadores lentos e quantidade reduzida de memória disponível sobre esses dispositivos. Pode ser executado em vários tipos diferentes de processadores e tem suporte para tempo real de programação. O sucessor do Windows CE 3.0 foi o Windows CE 4.0.

Novos e atualizados recursos 
O Windows CE 3.0 oferece vários recursos novos em comparação com seus antecessores. As novas melhorias e funcionalidades incluem o parcial PowerPC, suporte a núcleo duplo, Kerberos autenticação e menus personalizados, uma característica herdada do Windows 2000 e Office 2000. Característica distintiva do Windows CE em comparação com outros softwares da Microsoft é que as peças dele são oferecidos em forma de código fonte. No 3.0, a fonte de vários drivers de dispositivo está disponível, inclusive para USB, visor e PCMCIA. Eles são oferecidos principalmente através do construtor de plataforma integradora de imagem do sistema operacional, mas também através de outras iniciativas. A Microsoft ofereceu diversas plataformas baseadas no Windows CE 3.0, incluindo o Microsoft Windows para Pocket PC 2000, projetado para PDAs sem teclado.

Veja também 
 Windows CE

Windows CE
Sistemas operacionais móveis
Programas descontinuados pela Microsoft